Zilver, een scheikundig element en edelmetaal
 zilveren medaille, kortweg zilver genoemd
 zilverkleurig, grijs met metaalglans, zoals het metaal zilver
 zilver als heraldische kleur
 silver als kleurnaam in HTML, een lichte tint van grijs (75% rood, 75% groen, 75% blauw, oftewel RGB #C0C0C0)
 Zilver (album), een muziekalbum van de Nederlandse band Rowwen Hèze